OEC steht für:
 Otis Elevator Company (OTIS), Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen
 Osborn Engineering Company, britischer Motorradhersteller
 die Zug-Kategorie ÖBB-EuroCity (ÖBB-EC), ehemalige Premium-Marke der Österreichischen Bundesbahnen
 Ökumenische Centrale, Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (eigentlich: ÖC), siehe Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
 Oxford English Corpus, Textkorpus des Oxford University Press Forschungsprogramms mit Englisch des 21. Jahrhunderts
 Flughafen Oecusse (IATA-Code), Flugfeld bei der osttimoresischen Stadt Pante Macassar im Westen der Insel Timor

OEC